Архиепархия Дамаска — название архиепархий различных христианских церквей, центр которых располагается в городе Халеб, Сирия.

 Архиепархия Дамаска (маронитская) — архиепархия Маронитской католической церкви;
 Архиепархия Дамаска (мелькитская) — архиепархия Мелькитской католической церкви;
 Архиепархия Дпмаска (сиро-католическая) — архиепархия Сирийской католической церкви;